Pottawatomie County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Pottawatomie County (Kansas) – okres státu Kansas
 Pottawatomie County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma

Související články 
 Pottawattamie County – okres státu Iowa